|-
| 148701 - || || 29 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148702 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148703 - || || 23 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148704 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148705 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148706 - || || 29 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148707 - || || 19 de setembre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 148708 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148709 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148710 - || || 9 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148711 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148712 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148713 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148714 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148715 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148716 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148717 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148718 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148719 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148720 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148721 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148722 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148723 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148724 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148725 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148726 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148727 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148728 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148729 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148730 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148731 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148732 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148733 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148734 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148735 - || || 15 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148736 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148737 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148738 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148739 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148740 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148741 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148742 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148743 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148744 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 148745 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148746 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148747 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148748 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148749 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148750 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148751 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148752 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148753 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148754 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148755 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148756 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148757 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148758 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148759 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148760 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148761 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148762 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148763 - || || 14 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 148764 - || || 15 d'octubre de 2001 || Needville || Needville
|-
| 148765 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148766 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148767 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148768 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148769 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148770 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148771 - || 2001 UN || 16 d'octubre de 2001 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 148772 - || || 20 d'octubre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 148773 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148774 - || || 17 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148775 - || || 17 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148776 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148777 - || || 16 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148778 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 148779 - || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 148780 Altjira || || 20 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 148781 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 148782 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148783 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148784 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148785 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148786 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148787 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148788 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148789 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148790 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148791 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148792 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148793 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148794 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148795 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148796 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148797 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148798 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148799 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 148800 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

8